

Patronyme
 Hans Wislicenus,  peintre allemand (1864-1939)
 Hermann Wislicenus, peintre allemand (1825-1899)
 Johannes Wislicenus, chimiste allemand (1835-1902)
 Walter Wislicenus, astronome allemand (1859-1905)

Autre
 Wislicenus (cratère martien)
 (4588) Wislicenus, astéroïde